Bianca Bianchini kan syfta på:

* Bianca Bianchini (1905–1984), svensk bibliotekarie
 Bianca Bianchini (född 1951), italiensk politiker

Se även 
 Bianca Bianchi